Stati Uniti d'America
 New Market – census-designated place della Contea di Madison, Alabama
 New Market – città della Contea di Montgomery, Indiana
 New Market – città della Contea di Taylor, Iowa
 New Market – città della Contea di Frederick, Maryland
 New Market – città ora parte di Elko New Market, città della Contea di Scott, Minnesota
 New Market – census-designated place della Contea di York, Pennsylvania
 New Market – città della Contea di Jefferson, Tennessee
 New Market – città della Contea di Shenandoah, Virginia